Académie d'architecture peut désigner :
 Académie d'architecture, une académie française ;
 Académie d'architecture de Berlin, une académie allemande ;
 Académie d'architecture de la RDA, une académie est-allemande.

Voir aussi 
 Académie royale d’architecture, créée en 1671 par Louis XIV, elle comporte une école d’architecture